Син Пенсар има више значења:

 Син Пенсар (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Син Пенсар (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Син Пенсар (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Син Пенсар (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Син Пенсар (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Син Пенсар, Лас Чирино (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Син Пенсар (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Син Пенсар (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику